British Open 1995 (также известен как Castella Classic British Open 1995 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 1 по 9 апреля 1995 года в Плимуте, Англия. Победителем турнира стал Джон Хиггинс, обыгравший в финале предыдущего чемпиона, Ронни О'Салливана, со счётом 9:6.

Спонсором турнира выступила компания Castella Classic.

Рейтинговые очки 

 Победитель получает 5000 очков;
 Финалист — 2700
 Полуфиналисты — 2025
 Четвертьфиналисты — 1520
 1/8 финала — 1140
 1/16 финала — 855
 1/32 финала — 427 для «сеяных»; 640 для квалифицировавшихся

Высший брейк 

 145 — Стивен Хендри (1/16 финала)
 147 — Дэвид Макдоннелл (4-й квалификационный раунд)

Результаты

Основной турнир 

Основная стадия турнира начиналась с 1/32 финала. Ниже представлены её результаты. Числа в скобках обозначают номер игрока в официальном рейтинге.

1/32 финала

Матчи по 5 побед

 Стивен Хендри(1) 5:1 Майкл Джадж (171) 
 Стив Дэвис(2) 5:4 Пол Дэвис (55) 
 Джеймс Уоттана(3) 5:2 Ник Терри (38) 
 Джимми Уайт(4) 5:1 Марк Флауэрдью (84) 
 Джон Пэррот(5) 5:3 Сурия Суваннасингх (189) 
 Алан Макманус(6) 5:2 Энтони Хэмилтон (35) 
 Кен Доэрти(7) 5:0 Джейсон Принс (47) 
 Даррен Морган(8) 5:2 Ник Уокер (132) 
 Ронни О'Салливан(9) 5:1 Стив Ньюбери (62) 
 Питер Эбдон(10) 5:1 Дэйв Финбоу (41) 
 Найджел Бонд(11) 5:2 Марк Уильямс (58) 
 Джо Свэйл (12) 4:5 Билли Снэддон  (36) 
 Дэвид Ро(13) 3:5 Стивен Ли  (40) 
 Терри Гриффитс (14) 1:5 Джон Хиггинс  (51) 
 Вилли Торн (15) 2:5 Крис Смолл  (86)  
 Тони Драго (16) 4:5 Джонатан Бёрч  (50) 

 Стив Джеймс(17) 5:3 Алекс Хиггинс (48) 
 Мартин Кларк(18) 5:0 Стивен Мёрфи (63) 
 Дэйв Харольд(19) 5:2 Энтони Дэвис (64) 
 Дин О'Кейн(20) 5:3 Джим Вич (56) 
 Тони Ноулз(21) 5:2 Ник Дайсон (90) 
 Гэри Уилкинсон (22) 3:5 Дрю Хенри  (39)  
 Майк Халлетт(23) 5:3 Йен Грэм (70) 
 Деннис Тейлор(24) 5:4 Марк Джонстон-Аллен (44) 
 Нил Фудс(25) 5:0 Джон Бёрнс (222) 
 Дуг Маунтджой (26)1:5 Карл Броутон  (67)
 Мик Прайс(27) 5:2 Нил Мосли (243) 
 Джейсон Фергюсон(28) 5:2 Тони Чеппел (53) 
 Дин Рейнолдс(29) 5:2 Тони Джонс (34) 
 Брайан Морган (30) 1:5 Уэйн Джонс  (52) 
 Марк Беннетт (31) 4:5 Питер Франсиско  (61) 
 Ален Робиду(32) 5:2 Терри Мёрфи (91)

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

British Open
1995 год в снукере